Озимая — станция (тип населённого пункта) в Поспелихинском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Озимовского сельсовета.

История 
Основана в 1933 году в свзяи со строительством разъезда № 34 Западно-Сибирской железной дороги. В 1958 году разъезд переименован в станцию Озимая.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 %.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района